Emmanuel Okyere Boateng, abrégé Emmanuel Boateng, né le  à Accra, est un footballeur ghanéen. Il évolue au poste d'attaquant au sein du club chinois du Dalian Professional.

Biographie

Carrière en clubs

Rio Ave FC

Moreirense FC 
En juillet 2015, Emmanuel Boateng rejoint le Moreirense FC pour quatre ans.

Levante UD

Dalian Yifang/Dalian Professional 
Titularisé seulement à deux reprises en Liga lors entre décembre 2018 et janvier 2019, Emmanuel Boateng quitte Levante pour le club chinois du Dalian Yifang, où il est vendu contre 11 millions d'euros € (+ 3 de bonus et 25 % d'une future plus-value).

Carrière en sélection nationale 
Emmanuel Boateng participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2015 avec le Ghana. Il marque notamment un but contre le Mali en huitièmes de finale.  

Il est sélectionné pour la première fois avec le Ghana en 2018.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte la coupe de la ligue portugaise en 2016-2017 avec le Moreirense FC.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international ghanéen
Joueur du Rio Ave
Joueur du Moreirense FC
Joueur du Levante UD
Joueur du Dalian Professional FC
Naissance en mai 1996
Naissance à Accra